

Biografia 
Trasferitosi in Florida nei primi anni novanta, conobbe il bassista Sam Rivers alla Douglas Anderson School di Jacksonville, e da lui fu convinto nel 1994 ad entrare nei Limp Bizkit.

Rimasto fuori della band tra il 2001 e il 2004 ed andatosene di nuovo nel 2006, Borland si distingue per la sua tecnica chitarristica e per il fatto di presentarsi truccato in modi bizzarri e sempre diversi nei concerti e nei videoclip. È anche chitarrista dei Goatslayer e dei The Damning Well, e suona quasi tutti gli strumenti della formazione Black Light Burns.

Nel 2001 fonda i Big Dumb Face con lo pseudonimo di The Tongue of Colicab. Un progetto alternativo che vede, oltre lo stesso Wes (voce e chitarra), suo fratello Scott (chitarra), Kyle Weeks (voce), Greg Isabell (batteria) e Chris Gibbs (basso). Lo stile del gruppo è abbastanza confusionario, al limite del demenziale. Ne scaturisce l'album Duke Lion Fights the Terror!!.

Nel 2006 ha partecipato al Vans Warped Tour come bassista dei From First To Last, band emo-core capitanata da Sonny Moore, senza però abbandonare il suo classico trucco.

Nel 2008 è entrato a far parte del gruppo di Marilyn Manson come chitarrista, ed ha intenzione di continuare a collaborare in entrambi i suoi due gruppi musicali correnti. Nel 2009 è tornato ai Limp Bizkit, per il loro nuovo cd e il loro tour.

Discografia

Solista 
2016 - Crystal Machete (album strumentale)

Con i Limp Bizkit 
1997 - Three Dollar Bill, Yall$
1999 - Significant Other
2000 - Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water
2005 - The Unquestionable Truth (Part 1)
2008 - Rock im Park 2001 (album dal vivo)
2011 - Gold Cobra

Con i Big Dumb Face 
2001 - Duke Lion Fights The Terror!!
2017 - Where Is Duke Lion? He's Dead...

Con i Black Light Burns 
2007 - Cruel Melody
2008 - Cover Your Heart and the Anvil Pants Odyssey
2012 - The Moment You Realize You're Going to Fall
2013 - Lotus Island

Altri album 
2006 - From First to Last - Heroine (basso)
2006 - Stephen Perkins - A Drummer's Life (video; chitarra)
2007 - Charlie Clouser - Resident Evil: Extinction (Original Motion Picture Score) (colonna sonora dell'omonimo film; chitarra)
2008 - Filter - Anthems for the Damned (chitarra)
2010 - Tomandandy - Resident Evil : Afterlife 3D (Music From The Motion Picture) (colonna sonora dell'omonimo film; chitarra)
2012 - Tomandandy - Resident Evil: Retribution (Music From The Motion Picture) (colonna sonora dell'omonimo film; chitarra)
2015 - Tina Guo - Cello Metal (chitarra nel brano Raining Blood)

Collaborazioni 
2004 - The Crystal Method - Legion of Boom (chitarra nei brani Born Too Slow, Broken Glass e Weapons Of Mass Distortion)
2005 - Artisti Vari - Saw II Original Motion Picture Soundtrack (colonna sonora dell'omonimo film; remix del brano Irresponsible Hate Anthem di Marilyn Manson e chitarra nel brano Don't Forget The Rules di Charlie Clouser)
2007 - Anna Tsuchiya inspi' Nana (Black Stones) - Anna Tsuchiya inspi' Nana (Black Stones) (chitarra nel brano Lucy)
2008 - X Japan - RETURNS 1993.12.30 Complete Edition (video; chitarra dal vivo nel brano X)
2010 - Combichrist - Scarred (singolo; chitarra)
2017 - Dread - In Dub (chitarra nei brani Blood Into Dub e The Western Approaches)
2018 - Queen Kwong - Love Me To Death (basso, chitarra nel brano The Happiest Place)
2018 - Jonathan Davis - Black Labirinth (chitarra nei brani Final Days, Your God, Basic Needs, Please Tell Me e What It Is)

Strumenti 
Per i primi due album della band, Wes Borland adoperava diversi modelli di Ibanez a 7 corde, fra cui alcune varianti delle serie RG ed AX e, in una sola occasione, adoperava una chitarra Cort, che si nota nel video di "Counterfeit". L'accordatura era di un tono e mezzo sotto lo standard E, ma che in realtà si uniformava ad una 6 corde (dato che prevedeva la sola duplicazione del MI cantino). Concepì inoltre un particolare modello di chitarra artigianale Cremona a 4 corde, con la stessa accordatura, tranne che per il MI grave, accordato un'ottava al di sotto del LA. Per garantire suonabilità con accordatura così bassa, sostituì la quarta corda con una di basso, con diametro 0,65.

A partire dall'album Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, Borland abbandona le Ibanez in favore di alcuni modelli PRS Standard 24 a 6 corde, e una Cremona a 6 corde. Fra il 2006 e il 2009, Borland ha adoperato il suo modello signature Yamaha CV820 WB, in diversi colori. Attualmente, Borland usa chitarre Jackson WR1, Mayones.

Come amplificatori, Borland utilizza, fra live e studio, testate Mesa Boogie Triple Rectifier, Bogner e Diezel per i distorti; Roland JC-120 Jazz Chorus per i puliti.

Curiosità 
 Wes è un grande fan dei Metallica tanto da eseguirne, da solo, in più occasioni, durante i concerti dei Limp Bizkit, la celeberrima Master of Puppets.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Chitarristi nu metal
Chitarristi alternative metal
Chitarristi rap metal
Chitarristi funk metal